

Cinema 
 Come eravamo (The Way We Were) – film del 1973 diretto da Sydney Pollack

Musica 
 The Way We Were – brano musicale del 1973 interpretato da Barbra Streisand per la colonna sonora del film Come eravamo
 The Way We Were – album di Barbra Streisand del 1974
 The Way We Were – album di Andy Williams del 1974

Televisione 
 Album di famiglia (The Way We Were) – episodio della sesta stagione di Casa Keaton
 The Way We Were – episodio della undicesima stagione di Dallas
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio della quarta stagione di Doc
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio della quinta stagione di Girlfriends
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio della seconda stagione di The O.C.
 Il compleanno di Eddie  (The Way We Were) – episodio della quarta stagione di Raven
 Come eravamo (The Way We Were) – episodio della terza stagione di Willy, il principe di Bel-Air